Synagoga Ohel Jakow w Częstochowie
 Synagoga Ohel Jakow w Gródku
 Synagoga Ohel Jakow w Łodzi